Faruk Yiğit (Trabzon, 1 de outubro de 1965) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como atacante.

Carreira 
Faruk Yiğit integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 1996.

Naturais de Trebizonda
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996